Agnès de Chalon peut faire référence à :

 Agnès de Montbéliard, dite également de Chalon, fille et héritière de Renaud de Bourgogne, comte de Montbéliard ;
 Agnès de Chalon, fille de Jean  de Chalon, par mariage comtesse de Genève.

Homonymie dynastique